Епифановка — село в Шигонском районе Самарской области в составе сельского поселения Береговой.

География 
Находится на расстоянии примерно 28 километра на север-северо-запад от районного центра села Шигоны.

История

Известна с 1859 года, в котором тогда было церковь, 259 дворов и 906 жителей.  В 1896 году 196 дворов и 1044 жителя.  В советское время работал колхоз «Победа» и совхоз «Новодевиченский».

Население 

Постоянное население составляло 60 человек (русские 100%) в 2002 году, 35 в 2010 году.

Примечания 

Населённые пункты Шигонского района